

Miejscowości w Polsce 
 Walim – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Walim 
 Walim – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica

Inne 
 Walim – stacja kolejowa we wsi Walim

Zobacz też 
 Walim Dolny